Lakawa bezeichnet:

 einen Ort im Suco Cotamutu/Osttimor, siehe Cotamutu
 einen Suco in Osttimor, siehe Lacawa